Александр Билибин:

 Билибин, Александр Фёдорович (1897—1986) — советский врач-инфекционист, академик АМН СССР (1960).
 Билибин, Александр Юрьевич (род. 1942) — российский химик, декан химического факультета СПбГУ, заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений. Сын Ю. А. Билибина.